Кейси Джонс — термин, который может означать:

 Кейси Джонс — американский машинист
 «Кейси Джонс» — американский короткометражный фильм
 Кейси Джонс — персонаж комиксов и мультсериала «Черепашки-ниндзя»